Boyanovo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Бояново) :
Boyanovo, village bulgare de l'obchtina de Gramada, situé dans l'oblast de Vidin ;
Boyanovo, village bulgare de l'obchtina d'Elkhovo, situé dans l'oblast de Yambol.